Ansar (arabisch أنصار, DMG anṣār ‚Helfer‘) steht für:
 Ansār, Helfer Mohammeds, die ihn und die muslimischen Auswanderer aus Mekka in Medina aufnahmen
 Ansar (Mahdi-Aufstand), Anhänger des Mahdi Muhammad Ahmad während des Mahdi-Aufstandes in Sudan
 Ansarullah, Unterorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat für Männer über 40
 Ansar ud-Din, Organisation für Muslime in Lagos
 Ansar Dine, islamistische Gruppe in Mali
 al-Ansar (Beirut), libanesischer Fußballverein

Siehe auch:
 Ansaar